Вяльково — название населённых пунктов:

Россия 
 Вяльково — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Вяльково — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Вяльково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Вяльково — деревня в Угличском районе Ярославской области.